

Persone
 Antoine Galis (1792-1878) – politico francese 
 Dušan Galis (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco
 Nikos Galīs, propr. Nikolaos Geōrgalīs (1957) – ex cestista greco con cittadinanza statunitense

Altro
 Galis: Connect – film israeliano del 2016
 Galis: Quest for Astra – film israeliano del 2014
 Galis Summer Camp – serie televisiva israeliana